Sovljak ist der Name zweier Dörfer in Serbien:

 Sovljak (Bogatić) in der Opština Bogatić;
 Sovljak (Ub) in der Opština Ub.